Navigator () — седьмой студийный альбом немецкой группы Disbelief, вышел 23-го февраля 2007 года на лейбле «Massacre Records».

Об альбоме 
Новый материал был записан в слегка изменённом составе, с новым продюсером Майклом Майнксом, на новой студии «MX», в городе Бухен на родине музыкантов. Звук претерпел некоторые изменения, стал более экспериментальным и концептуальным, но стиль игры группа сохранила, на некоторых песнях чувствуется небольшая примесь трэш-метала. На заглавную песню альбома был снят клип, где группу запечатлели уже вчетвером.

Список композиций 
 «Navigator» — 04:33
 «When Silence Is Broken» — 04:06
 «The One» — 05:37
 «The Thought Product» — 04:05
 «Between Red Lines» — 05:01
 «It Is Simply There» — 04:16
 «Falling Down» — 04:24
 «Passenger» — 06:15
 «Selected» — 03:45
 «Sacrifice» — 04:26

Специальное издание 
Альбом также выходил в формате Digipack с бонус DVD, на который вошло выступление группы на фестивале «Summer Breeze Festival 2005», в рамках тура в поддержку альбома 66Sick. Общая продолжительность концерта — 35 минут, его трек-лист таков:
 For God (04:47)
 Sick (04:39)
 God Master (03:56)
 To the Sky (05:17)
 Misery (05:31)
 Crawl (04:51)
 Rewind It All (05:05)

На DVD вошли 2 клипа, снятых на песни с альбома 66Sick — «Sick» и «Rewind It All (Death Or Glory)».

Участники записи 
 Карстен Ягер — вокал
 Томми Фритш — гитара
 Жан-Дирк Лёффлер — гитара
 Йохен Транк — бас
 Кай Бергерин — ударные

Ссылки 
 Альбом в дискографии Encyclopaedia Metallum

Альбомы 2007 года
Альбомы Disbelief
Альбомы Massacre Records
Альбомы трэш-метала